Belinda (księżyc)
 Belinda (album Belindy Peregrin)
 Belinda (album Belindy Carlisle)
 Belinda (singel)
 Belinda (imię)
 Belinda (telenowela)

Zobacz też